Ostseeküstenroute steht für:
 Ostseeküsten-Route (EV10), den europäischen Fernradweg EuroVelo-Route EV10
 Ostseeküstenroute (D2), einen Radfernweg an der Ostseeküste in Deutschland